Владан Вукосављевић се може односити на:
 Владан Вукосављевић (политичар), министар културе и информисања Репубике Србије
 Владан Вукосављевић (кошаркаш), српски кошаркаш, играч либанског Тадамона, и репрезентативац Бахреина.